En Vivo (álbum de Ana Gabriel), 1990
 En Vivo (álbum de Ha*Ash), 2019
 En Vivo! (álbum de Iron Maiden), 2012
 En Vivo (álbum de Kany García), 2014
 En Vivo (álbum de Malpaís), 2006
 En Vivo (álbum de Marco Antonio Solís, 2000
 En Vivo, Vol. 2 (álbum de Marco Antonio Solís), 2001
 En Vivo (álbum de Mijares), 2001
 En vivo (álbum de Serú Girán), 1993

Desambiguação